III. Alexiosz (1153 körül–1211) bizánci császár (ur.: 1195–1203)
III. Alexiosz (1337/8–1390) trapezunti császár (ur.: 1349–1390)